Чертас — деревня в Большеболдинском районе Нижегородской области. Входит в состав Молчановского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 210 км, до районного центра села Большого Болдино — 28 км.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как ведомственная деревня Московских училищ ордена Святой Екатерины и Александровского, в первом стане Сергачского уезда при речке Чеке в 54 верстах от Сергача. В деревне насчитывалось 26 дворов и проживало 180 человек (86 мужчин и 94 женщины).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95% из 194 человек.

Примечания 

Населённые пункты Большеболдинского района